Weibliche Endung steht für:

 weibliche Endung (Musik), Schlussklang auf unbetonter Taktzeit
 weibliche Endsilbe, grammatisches Suffix, siehe -in #In anderen Wörtern

Siehe auch:
 weiblicher Versschluss (Verslehre)
 -Innen (Binnen-I)
 weiblich (Begriffsklärung)